Елизаветино — название населённых пунктов в России:

Башкирия 
 Елизаветино — село в Белебеевском районе Башкортостана.
 Елизаветино — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.

Ленинградская область 
 Елизаветино — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Елизаветино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Московская область 
 Елизаветино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Елизаветино — посёлок в городском округе Электросталь Московской области.
 Елизаветино — деревня в Дмитровском городском округе Московской области.

Рязанская область 
 Елизаветино — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Елизаветино — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Елизаветино — деревня в Пронском районе Рязанской области.

В других регионах РФ 
 Елизаветино — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Елизаветино — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Елизаветино — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Елизаветино — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Елизаветино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Елизаветино — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Елизаветино — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Елизаветино — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Елизаветино — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Елизаветино — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Елизаветино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Елизаветино — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Елизаветино — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Елизаветино — деревня в Самойловском районе Саратовской области.
 Елизаветино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Елизаветино — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.
 Елизаветино — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Елизаветино — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Елизаветино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Елизаветино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Елизаветино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Елизаветино — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Елизаветино — деревня в Ульяновском районе Ульяновской области.

Другое 
 Елизаветино — станция Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Елизавета (значения)
 Елизаветин (значения)
 Елизаветинка
 Елизаветинская
 Елизаветинский
 Елизаветинское